Норт-Пол () — название ряда населённых пунктов:

 Норт-Пол — город в штате Аляска.
 Норт-Пол — деревня в штате Нью-Йорк.